Вторая хорватская футбольная лига 2004/2005 () — 14-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Статистика на сайте rsssf.com 
 Статистика на сайте soccerway.com 

 

2004/2005
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2004 году
Спорт в Хорватии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005